Еймс () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Джозеф Еймс (1864—1943) — американський фізик, професор фізики, співзасновника та голова (1919—1939) комітету NASA.
 Огест Еймс (1994—2017) — канадська порноакторка польського походження.
 Олдріч Еймс (1941) — колишній співробітник ЦРУ, співпрацював із радянською, а потім із російською розвідками.
 Оукс Еймс (1874—1950) — американський ботанік-систематик, фахівець з орхідей.

Топоніми

Еймс — місто, штат Айова
 Еймс — місто, штат Оклахома
 Еймс — місто, штат Техас
 Еймс — селище, штат Нью-Йорк
 Еймс — переписна місцевість, штат Небраска

 Хребет Еймса — гірський хребет в Землі Мері Берд на північно-західному узбережжі Антарктиди.

Інше 
 Дослідницький центр Еймса — відділення американського урядового агентства НАСА
 Кімната Еймса — приміщення неправильної форми, що використовується для створення тривимірної оптичної ілюзії.

Див. також 
 Амес
 Амес, Ам (значення)

Англійські прізвища